Plaats in Indonesië
 Sumberjo (Rembang), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sumberjo (Pamotan), een plaats in het bestuurlijke gebied Rembang in de provincie Midden-Java
 Sumberjo (Randublatung), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Sumberjo (Jombang), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Sumberjo (Kademangan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Sumberjo (Kandat), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Sumberjo (Plandaan), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Sumberjo (Purwoasri), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Sumberjo (Sanankulon), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java
 Sumberjo (Sutojayan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blitar in de provincie Oost-Java